Натуральне число 502
 502 рік до нашої ери
 502 рік нашої ери

 502 Bad Gateway — помилка http-сервера; тут, 502 — код помилки, якій зрозумілий вебклієнтам (браузерам).